Juha Karjalainen (ur. w 1967) – fiński skoczek narciarski, wicemistrz świata juniorów z Täsch (1985).

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 Täsch 1985 (SUI) – srebrny medal
 Drużynowo
 Täsch 1985 (SUI) – 12. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1967